Якоб Беккер:
 Беккер, Якоб (1810—1872) — немецкий художник и график.
 Беккер, Якоб (1811—1879) — немецкий фортепианный мастер, основатель петербургской фирмы «Фабрика роялей Якоб Беккер».